Rodengo ist der Name folgender Orte:
 Rodengo-Saiano, Gemeinde in Norditalien
 italienischer Name der Gemeinde Rodeneck in Südtirol